ploegkouter, onderdeel van een ploeg
 Kouter (geografie), een type akkercomplex
 Kouter (Gent), een plein in de Belgische stad Gent
 Kouter (tramhalte), een tramknooppunt van de Gentse tram, gelegen aan dit plein
 Kouter (Zele), een wijk in Zele
 Brabantse Kouters, streek in België
 Het Kouter, een literair-politiek tijdschrift dat verscheen tussen 1936 en 1941, onder redactie van onder meer Willem Banning en Jan Duyvendak